Ильза́т Тогло́кович Ахме́тов (; 31 декабря 1997 года, Бишкек, Киргизия) — российский футболист, полузащитник клуба  «Краснодар» и сборной России.

Клубная карьера 
По национальности — уйгур. Родился в Бишкеке и в детстве играл в местной команде «Алга». Школьником переехал в Тольятти в Академию футбола имени Юрия Коноплёва, после перешёл в казанскую команду «Рубин-1997».

В возрасте 16 лет и 8 месяцев дебютировал в основной команде «Рубина» в матче 1/16 Кубка России против «Луча-Энергии», тем самым став самым молодым дебютантом казанского клуба. Его дебют в Премьер-лиге состоялся 20 октября 2014 года в матче против «Мордовии».

В июле 2018 года перешёл из «Рубина» в московский ЦСКА, с которым подписал четырёхлетний контракт. Летом 2019 года сменил номер 77 на 7. 1 сентября 2019 года забил первый гол за ЦСКА.

В июне 2020 года перенёс операцию на плече. Впервые после операции появился на поле в игре 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2020/21 22 октября 2020 года против «Вольфсберга» (1:1), выйдя на замену вместо Константина Кучаева на 77-й минуте встречи. Этот матч стал для него первым официальным после игры 21-го тура РПЛ сезона 2019/2020 в марте 2020 года против «Ростова» (2:3).

10 июня 2022 года покинул ЦСКА в связи с истечением срока соглашения, и позже перешёл в «Краснодар», подписав двухлетний контракт.

Выступления за сборную

Сборная России 
5 ноября 2018 года главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов вызвал Ахметова на товарищеский матч с Германией и матч Лиги наций с командой Швеции. Однако из-за травмы вынужден был пропустить сбор сборной.

11 марта 2019 было объявлено, что Ахметов вызван в сборную России для матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 со сборными Бельгии и Казахстана. Дебютировал за сборную 21 марта 2019 в матче с Бельгией. В следующем матче сборной России (против сборной Казахстана) пас Ахметова пяткой Денису Черышеву был объявлен лучшим техническим действием игрового дня.

15 марта 2021 года получил вызов в сборную после долгого отсутствия, в связи с операцией на плече.

Сборная Киргизии 
Федерация футбола Кыргызской Республики пыталась привлечь Ильзата Ахметова сыграть за национальную сборную Киргизии начиная с сентября 2016 года, когда 18-летний футболист выступал еще за «Рубин». Было заявлено, что Ильзат родился в Бишкеке и имеет полное право выступать за национальную сборную Кыргызстана. Тогда же главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин заявил: «Нас интересует Ахметов. Но на данный момент он выступает за юношескую сборную России. Тем не менее, мы понимаем, что он имеет право играть за национальную сборную Кыргызстана. Так что выбор будет только за самим Ильзатом».

В октябре 2018 года Крестинин заявил, что в очередной раз пытался связаться и пригласить Ахметова сыграть за сборную своей родины. Он рассказал, что во время пребывания в Москве хотел залететь к Ильзату в Казань, но ни он, ни его отец не взяли трубку: «Позицию они свою озвучили. У меня к ним никаких претензий и обид нет. Каждый выбирает свой путь. Если он сыграет за нас, то уже там будет легионером. Он строит карьеру через Россию. Это его право, и мы должны его уважать. Это нормально».

В своих интервью Ахметов рассказал, что ему приходят сообщения с упрёками и оскорблениями, из-за того что он получил гражданство РФ. По его словам, киргизские болельщики обвиняют его в предательстве. Сам Ахметов заявил, что никогда не предавал свою родную страну: «Обидно, когда оскорбляют, но я стараюсь не принимать это близко к сердцу. Кто знает мою ситуацию, тот относится правильно. Я не предавал Кыргызстан, наоборот, я хочу прославить страну, где я родился». Отец Тоглок Ахметов также заявил, что решение принять гражданство РФ возникло после того, как его сын начал играть в России, и наличие гражданства стало условием принятия Ильзата на учёбу в российскую футбольную академию.

Достижения

Командные 
  ЦСКА
 Обладатель Суперкубка России: 2018

Личные 
 Лучший молодой футболист России: 2018 (премия «Первая пятёрка»)

Статистика

Клубная

Молодёжная сборная 

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="font-size: 95%" width=840
|-
! style="color: #1E90FF; background-color: white;" colspan=7| Матчи и голы Ильзата Ахметова за молодёжную сборную России
|-
!№
!Дата
!Оппонент
!Счёт
!Голы
!Турнир
|-
align=center1
24 марта 2017
 Румыния (до 21)
align=center5:1
align=center—
Товарищеский матч
|-
align=center2
27 мая 2017
 Узбекистан (до 23)
align=center4:3
align=center—
Товарищеский матч
|-
align=center3
31 мая 2017
 Белоруссия (до 21)
align=center7:0
align=center1
Товарищеский матч
|-
align=center4
31 августа 2017
 Армения (до 21)
align=center0:0
align=center—
Отборочные матчи МЧЕ-2019
|-
align=center5
12 октября 2018
 Македония (до 21)
align=center5:1
align=center1
Отборочные матчи МЧЕ-2019
|-
align=center6
16 октября 2018
 Австрия (до 21)
align=center2:3
align=center—
Отборочные матчи МЧЕ-2019
}

Итого за молодёжную сборную: 6 матчей / 2 гола; 4 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Национальная сборная 

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="font-size: 95%" width=840
|-
! style="color: #1E90FF; background-color: white;" colspan=7| Матчи и голы Ильзата Ахметова за сборную России
|-
!№
!Дата
!Оппонент
!Счёт
!Голы
!Турнир
|-
align=center1
21 марта 2019

align=center1:3
align=center—
Отборочные матчи ЧЕ-2020
|-
align=center2
24 марта 2019

align=center4:0
align=center—
Отборочные матчи ЧЕ-2020
|-
align=center3
12 июня 2019

align=center1:0
align=center—
Отборочные матчи ЧЕ-2020
|-
align=center4
6 сентября 2019

align=center2:1
align=center—
Отборочные матчи ЧЕ-2020
|-
align=center5
9 сентября 2019

align=center1:0
align=center—
Отборочные матчи ЧЕ-2020
|-
align=center6
10 октября 2019

align=center4:0
align=center—
Отборочные матчи ЧЕ-2020
|-
align=center7
13 октября 2019

align=center5:0
align=center—
Отборочные матчи ЧЕ-2020
|-
align=center8
24 марта 2021

align=center3:1
align=center—
Отборочные матчи ЧМ-2022
}

Итого: 8 матчей / 0 голов; 7 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Рубин-2»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Краснодар»